Molere ima više značenja:
 Molere, Lecco
 Molere, Torino